

Codici 
 OBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morobe (Papua Nuova Guinea)
 obm – codice ISO 639-3 della lingua moabita

Informatica 
 OBM – Groupware software gestione CRM/groupware